An Acoustic Night at the Theatre — второй концертный альбом и DVD голландской симфоник-метал группы Within Temptation, вышедший в октябре-ноябре 2009 года.

Альбом состоит из акустических сетов, сделанных группой во время Theatre Tour в ноябре 2008 года. Также включает в себя новый студийный трек «Utopia», спетый дуэтом с Крисом Джонсом и выпущенный в качестве сингла 23 октября 2009 года.

Список композиций 
 «Towards the End» (Sharon Den Adel, Martijn Spierenburg, Robert Westerholt) — 03:27
 «Stand My Ground» (Sharon Den Adel, Daniel Gibson, Han Kooreneef, Westerholt) — 03:53
 «Caged» (Sharon Den Adel) — 05:19
 «All I Need» (Sharon Den Adel, Westerholt) — 05:20
 «Frozen» (Sharon Den Adel, Gibson, Westerholt) — 04:31
 «Somewhere» (Feat. Аннеке ван Гирсберген) (Sharon Den Adel, Westerholt) — 04:19
 «The Cross» (Sharon Den Adel, Spierenburg, Westerholt) — 04:57
 «Pale» (Sharon Den Adel, Westerholt) — 05:08
 «What Have You Done» (Feat. Кейт Капуто) (Sharon Den Adel, Gibson, Westerholt) — 04:33
 «Memories» (Sharon Den Adel, Spierenburg, Westerholt) — 04:00
 «Forgiven» (Sharon Den Adel, Spierenburg, Westerholt) — 04:42
 «Utopia» (Feat. Chris Jones) — (Sharon Den Adel, Gibson) 03:49

Бонус треки 
 «Utopia» (Demo version) — 04:31 (Amazon MP3 Germany)
 «Hand of Sorrow» (Live in Eindhoven 2007) (iTunes)
 «Restless» (Acoustic version) (Play.com MP3 UK)

Примечания 

Альбомы Within Temptation
Концертные альбомы 2009 года